é uma série de televisão japonesa baseada no romance homônimo escrito por Nahoko Uehashi. A série é transmitida pela NHK e estrelada por Haruka Ayase.

Ligações externas 
 
 

Séries de televisão de ação do Japão
Séries de televisão de aventura do Japão
Séries de televisão de drama do Japão
Séries de televisão de mistério do Japão
Séries de televisão de romance do Japão
Programas da NHK